Modriachwinkel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberer Modriachwinkel, Streusiedlung in der Marktgemeinde Edelschrott, Steiermark
 Unterer Modriachwinkel, Streusiedlung in der Marktgemeinde Edelschrott, Steiermark
 Das Skigebiet Hoislifte Modriach-Winkel am Pfennichkogel in der Marktgemeinde Edelschrott, Steiermark

Siehe auch:
Modriach